Битви за форти Дагу — бої, метою яких було захоплення та встановлення контролю над фортами Дагу:
 Битва за форти Дагу (1858)
 Битва за форти Дагу (1859)
 Битва за форти Дагу (1860)
 Битва за форти Дагу (1900)

Багатозначні терміни